China Open 2011 (Bank of Beijing China Open) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 28 mars och 3 april 2011 i Peking, Kina. Judd Trump vann sin första rankingtitel efter att ha slagit Mark Selby i finalen med 10–8.

Händelser i samband med turneringen 
Kurt Maflin blev den förste norske spelaren genom tiderna att kvalificera sig för en rankingturnering.
När Stephen Hendry slog Matthew Stevens med 5–0 i första omgången skrapade Stevens bara ihop 9 poäng under hela matchen. Det är det lägsta poängantalet någonsin i en TV-sänd match i en rankingturnering, som spelats i bäst-av-9 frames.
Regerande mästaren Mark Williams föll i första omgången mot Stephen Lee med 4–5, trots att Williams gjorde 4 centuries. Något sådant har aldrig tidigare inträffat i en rankingturnering.

Resultat

Final

Huvudturnering

Wildcard-omgång 
De åtta lägst rankade spelarna av de som tagit sig vidare från kvalet fick spela en wild card-omgång mot åtta kinesiska spelare för att kvalificera sig för huvudturneringen.

Kval 
I kvalet deltog de 80 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen.

Källor

Referenser

Externa länkar 
World Snooker

2011 i Kina
Snookersäsongen 2010/2011
2011
Sport i Peking
WP:Projekt Kina